Кубок шотландської ліги 2017–2018 — 72-й розіграш Кубка шотландської ліги. Турнір також відомий як Betfred Cup, в честь головного спонсора турніру, Betfred. Титул вдруге поспіль здобув Селтік.

Календар

Формат 
Змагання з сезону 2016-17 змінило формат. Турнір розпочинається із групового етапу, який пропускають 4 команди, що беруть участь у єврокубках цього сезону. Переможці кожної з 8 груп та кращі чотири команди, що зайняли друге місце проходять до наступного раунду. 

У груповому раунді команди, що перемогли у матчі, отримають 3 очки; команди, які зіграли внічию, отримають по 1 очку і після основного часу матчу будуть пробивати серію з 11-метрових штрафних ударів. Команда, яка переможе у цій серії, отримає ще 1 бонусне очко.

Груповий раунд

Північна секція

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Південна секція

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 жовтня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт
 Кубок шотландської ліги на soccerway 

2017–2018
2017 у футболі